Робин Энтони Флетчер (; , Гилфорд, Суррей, Англия, Великобритания — ) — английский и британский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 года. Администратор высшей школы.

Биография 
Робин Флетчер родился 30 мая 1922 года в британском городе Гилфорд в Англии.

Учился в колледже Мальборо, где и начал играть в хоккей на траве.

Его карьеру прервала Вторая мировая война. Флетчер добровольцем пошёл на службу в британский королевский флот. Служил на лёгком крейсере «Гамбия», после был переведён во флот Леванта, где судно занималось сбором разведывательных данных, наносило удары по вражеским гарнизонам на островах в Эгейском море, нарушало их связь.

В конце войны награждён Крестом «За выдающиеся заслуги» и произведён в лейтенанты. Командовал тральщиком, расчищавщим минные заграждения в Ла-Манше. Офицер ордена Британской империи.

В 1950—1989 годах преподавал сначала древнегреческий, а затем новогреческий язык в оксфордском Тринити-колледже, в 1951—1974 годах совмещал преподавательскую работу с должностью местного казначея.

Был капитаном хоккейной команды Оксфордского университета.

В 1952 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Пакистана.

В 1949—1955 годах провёл 22 матча за сборную Англии.

В 1964 году тренировал сборную Великобритании на летних Олимпийских играх в Токио, где она поделила 9-10-е места.

В 1973—1983 годах был президентом Британской хоккейной ассциации.

В 1980—1989 годах был главой администрации Rhodes House Оксфордского университета, ответственным за предоставление стипендий на Родосе. Служил в попечительских советах ряда ведущих государственных школ.

Его воспоминания «Благодушный ветер: пройдено внутри и вне научного сообщества» были опубликованы в 2007 году.

После выхода на пенсию вместе с женой переехал на Оркнейские острова.

Умер 15 января 2016 года.

Семья 
Жена Джинни (ум. 2010).

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1952 года
Тренеры Великобритании
Тренеры мужской сборной Великобритании по хоккею на траве
Педагоги Великобритании
Моряки Второй мировой войны
Морские офицеры по странам